BLFS steht für:
 Beyond Linux From Scratch, ein Teil einer Linux-Dokumentation
 Bundeslehr- und Forschungsstätte der DLRG im Berliner Bezirk Spandau
 Bass Loud Full Scale, steht für vollen Bass an Stereoanlagen. 

BLFS